Санта Марија Хакатепек има више значења:

 Општина Санта Марија Хакатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Хакатепек (Санта Марија Хакатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику